

Жабинці — село в Барановицькому районі Берестейської області.

Села:
 Жабинці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Жабинці — Хмельницька область, Новоушицький район
 Жабинці — Хмельницька область, Чемеровецький район

 Жабинці — хутір, приєднаний до села Мухавка Чортківського району Тернопільської області.